Юрий Иванович Дроздо́в (19 сентября 1925, Минск — 21 июня 2017, Москва) — советский разведчик. Заместитель начальника Первого Главного управления КГБ СССР — начальник Управления нелегальной разведки Первого Главного управления КГБ СССР (1979—1991), генерал-майор.

Биография 
Родился 19 сентября 1925 года в Минске в семье военнослужащего. Отец — офицер царской армии и участник Великой Отечественной войны.

Поступил в 1940 году в спецшколу № 14 в Харькове, с начала войны эвакуировался в Актюбинск, с июля 1943 года служил в РККА.

В 1944 году окончил 1-е Ленинградское артиллерийское училище, эвакуированное в г. Энгельс. Участник Великой Отечественной войны с 1 января 1945 года. Участник штурма Берлина весной 1945-го. Приказом по 52-й гвардейской стрелковой дивизии № 28/н от 13.06.1945 года командир огневого взвода 57-го отдельного истребительного противотанкового дивизиона 52-й гвардейской стрелковой дивизии лейтенант Дроздов награждён орденом Красной Звезды за уничтожение в боях за Берлин 2-х 75-мм пушек, 1 зенитного орудия, 5 пулемётов с расчётами, и до 80 солдат противника. Закончил войну в звании лейтенанта.

После войны служил в Группе советских войск в Германии и в Прибалтийском военном округе помощником начальника штаба артиллерийского полка до 1952 года, когда его направили на учёбу.

В 1956 году окончил Военный институт иностранных языков и был переведён в Комитет государственной безопасности (КГБ). Начинал свою оперативную карьеру в официальном представительстве КГБ СССР при «Штази» — МГБ ГДР в Берлине (с августа 1957 года). Участвовал в операции по обмену советского разведчика-нелегала Рудольфа Абеля (под псевдонимом «Юрген Дривс» играл роль немецкого кузена Абеля) на американского лётчика-шпиона Пауэрса.

В 1963 году после завершения служебной командировки в Германию направлен на курсы усовершенствования оперативного состава. В период с августа 1964 по 1968 год — резидент внешней разведки КГБ СССР в Китае. В 1968—1975 годах работал в центральном аппарате ПГУ, являлся заместителем начальника Управления «С».

В 1975 году назначен резидентом внешней разведки в США, Нью-Йорк (сменил Б. А. Соломатина), где находился до 1979 года под прикрытием заместителя постоянного представителя СССР при ООН. Руководил резидентурой разведки в Нью-Йорке с августа 1975 по октябрь 1979 года.

В ноябре 1979—1991 году занимал должность заместителя начальника ПГУ КГБ СССР и возглавлял управление нелегальной разведки ПГУ КГБ СССР (Управление «С»).

Участник афганской войны. Один из руководителей штурма дворца Амина 27 декабря 1979 года, за организацию которого был представлен к званию Героя Советского Союза. Отказался от этой награды, попросив наградить вместо него одного из офицеров — участников штурма. Инициатор создания и вышестоящий руководитель подразделения специального назначения «Вымпел».

В совершенстве владел немецким языком.

С июня 1991 года в запасе. Генерал-майор. Возглавлял аналитический центр НАМАКОН. Являлся почётным Президентом Ассоциации ветеранов подразделений специального назначения и спецслужб «Вымпел-Союз».

Скончался 21 июня 2017 года. Похоронен с воинскими почестями на Троекуровском кладбище Москвы.

Семья 
Отец — Иван Дмитриевич Дроздов (1894—1978), офицер русской армии, участвовал в Первой мировой войне, сражался на Юго-Западном фронте, за храбрость получил Георгиевский крест. В РККА с февраля 1942 года. Участник Великой Отечественной войны с 1943 года. Приказом №: 26/н от: 15.03.1945 по 157-й сд 5-й армии 3-го Белорусского фронта красноармеец Дроздов награжден медалью «За отвагу» за уничтожение трёх автоматчиков противника гранатами и захват дома, являющегося центром обороны противника в период наступления 2 марта 1945 года.

Мать — Анастасия Кузьминична Дроздова (дев. Панкевич) (1898—1987), родилась под Лепелем в Белоруссии. Её отец работал садовником помещичьего сада, и вдовец-помещик помог ей окончить гимназию, секретарские курсы, а впоследствии устроил машинисткой на английскую бумажную фабрику в Переславле-Залесском.

Дед, Кузьма Панкевич, после революции служил сторожем на Лепельском кладбище, прожил более 90 лет. Во время войны ушёл в партизанский отряд, а зимой 1943 года заболел и умер недалеко от своей избушки.

Личная жизнь 
Супруга — Людмила Александровна Дроздова (дев. Юденич) (род. 1925). Двое сыновей: Юрий (род. 1946) и Александр (род. 1950). Имеет внука, двух внучек и трёх правнуков.

Награды 
 Орден Ленина (1981)
 Орден Октябрьской Революции (28.04.1980)
 Орден Красного Знамени (1978)
 Орден Отечественной войны I степени (06.04.1985)
 Орден Трудового Красного Знамени (1966)
 Орден Красной Звезды (13.06.1945)
 Нагрудный знак «Почётный сотрудник госбезопасности»
 Нагрудный знак «За службу в разведке»
 Медали СССР(в том числе «За взятие Берлина»)
 Правительственные награды ГДР, Польши, Кубы, Афганистана.

Библиография 

 Дроздов Ю. И. Нужная работа. : ВлаДар, 1994. С. 196.
 Дроздов Ю. И. Вымысел исключён (Записки начальника нелегальной разведки). : Альманах «Вымпел», 1996. С. 352.
 
 
 
 Дроздов Ю. И., Егозарьян В. Мировая террористическая. : Бумажная Галерея. 2004. 1 500 экз. ISBN 5-900504-34-4

Литература 
 Бондаренко А. Ю. Юрий Дроздов: Начальник нелегальной разведки. — М.: Молодая гвардия, 2020. — 391[9] с. ил. — (Жизнь замечательных людей: сер. биогр.; вып. 1862). — ISBN 978-5-235-04415-9).

См. также 
 Нелегальная разведка
 Нелегальная разведка КГБ СССР
 Первое главное управление КГБ СССР

Примечания

Ссылки 
 Официальная биография Ю. И. Дроздова на сайте СВР
 Сайт фирмы «Намакон»
 Страница мемуаров Ю. И. Дроздова в электронной библиотеке Максима Мошкова
 Бондаренко А. Война лейтенанта Дроздова. // Красная Звезда. — 2020. — 5 августа. — С.10.
 «Я принимал у агента присягу на верность фюреру» Б. Кротков. «Российская газета». Неделя № 4454 от 31 августа 2007 г.
 Легендарный разведчик Юрий Дроздов отмечает 85-летие
 Легендарный разведчик рассказал об ошибках резидентов
 Некролог на сайте СВР России
 Некролог на сайте газеты «Красная звезда»
 Умер экс-глава службы нелегальной разведки КГБ Юрий Дроздов
 Легальный нелегал

Артиллеристы Великой Отечественной войны
Выпускники Военного института иностранных языков
Разведчики СССР
Начальники управления «С» ПГУ КГБ СССР
Руководители советской внешней разведки
Участники Афганской войны (1979—1989)
Похороненные на Троекуровском кладбище